Portonovo, o también Porto Novo, puede referirse a las siguientes localidades:

España
 Portonovo, población de Sangenjo, sobre la Ría de Pontevedra.
 Portonovo, población de Muras, en la provincia de Lugo.
 Portonovo, población de Germade, en la provincia de Lugo.
 Portonovo, población de Vivero, en la Mariña lucense.

Italia
 Portonovo, en Ancona.

Brasil
 Porto Novo, en Cariacica.
 Porto Novo, en Santana.

Benín
 Porto Novo, capital del país.
 Bahía de Porto-Novo.

Cabo Verde
 Porto Novo, situado en la isla de Santo Antão.

Portugal
 Porto Novo, en Madeira.